Михаил Андреевич Брагазин (1916 — 27.11.1986) — первый секретарь Романовского райкома КПСС (Саратовская область), Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1916 году в городе Николаевск Самарской губернии (сейчас — город Пугачёв Саратовской области) в семье рабочего-литейщика. Член КПСС с 1942 г.

Окончил Саратовский индустриальный техникум (1937) по специальности техник-металлург.

Послужной список:
 1937 мастер Ярославского электро-машиностроительного завода.
 1937—1939 мастер завода имени Масленникова в Куйбышеве (Самара).
 1939—1942 старший технолог Пензенского завода имени М. В. Фрунзе.
 1942—1943 заместитель начальника политотдела и секретарь партбюро Анучинской машинно-тракторной станции (МТС).
 1943—1946 в органах государственной безопасности в должности начальника отделения НКГБ СССР Свищёвского района Пензенской области.
 1946—1947 заведующий военным отделом Клинцовского райкома ВКП(б) (Брянская область).
 1947—1949 учился в Саратовской двухгодичной партийной школе.
 1949—1954 второй, с 1950 г. первый секретарь Красавского райкома ВКП(б)/КПСС Саратовской области.

С ноября 1954 года — первый секретарь Романовского райкома КПСС Балашовской (с ноября 1957 года — Саратовской) области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 ноября 1958 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле увеличения производства зерна и других продуктов сельского хозяйства присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1960-е гг. председатель Энгельсского райисполкома.

Делегат XXIII съезда КПСС (1966).

Умер 27 ноября 1986 года.

Источники 
 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=28606
 http://imenageroev.ru/442
Первые секретари районных комитетов КПСС
Председатели районных исполкомов РСФСР
Делегаты XXIII съезда КПСС